Live at the Old Waldorf – album di Mike Bloomfield del 1998
Live at the Old Waldorf – album dei Television del 2003